Трансмисия може да се отнася до:

 Трансмисия (техника) - съвкупност от механизми за предаване на въртеливо движение от двигател към други части на машината потребяващи енергия например задвижващи колела при автомобилите.
 Скоростна кутия
 Предаване (телекомуникации)
 Трансмисия (генетика)